A 2010-es olasz Formula–3-as bajnokság volt a sorozat 46. kiírása. A szezon április 24-én vette kezdetét és október 24-én ért véget. Nyolc fordulóból, tizenhat futamból állt.

A bajnoki címet az brazil César Ramos nyerte meg. Másodikként a monacói Stéphane Richelmi zárt, harmadik pedig az olasz Andrea Caldarelli lett.

Versenyzők és csapatok 
 Minden csapat FPT motort, és Kumho abroncsokat használt.

Versenynaptár

A bajnokság végeredménye 

 Pontozás:

A végelszámolásba a versenyzők szezonbeli legjobb 14 eredménye számít.

Források

Külső hivatkozások 
 Az olasz Formula–3-as bajnokság hivatalos honlapja

Formula3
Autóversenyzés Olaszországban